Риччаре́лли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Риччарелли, Даниеле, известный как Даниеле да Вольтерра (1509—1566) — итальянский художник и скульптор.
  (род. 1965) — итальянский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Риччарелли, Катя (род. 1946) — итальянская оперная певица.